Coppa Libertadores 2020 – edizione della competizione di calcio femminile
 Coppa Libertadores 2020 – edizione della competizione di calcio maschile
 Coppa Libertadores 2020 – edizione della competizione di calcio a 5 maschile